Kabinett Gandhi steht für folgende Regierungen Indiens:

 Kabinett Rajiv Gandhi (1984 bis 1989)